Платформа 346 км — неиспользуемый остановочный пункт перегона Леппясюрья — Райконкоски линии Маткаселькя — Суоярви Октябрьской железной дороги.
Находится на территории Лоймольского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия. На 346 километре имел остановку пассажирский поезд № 655/656 вплоть до его отмены (октябрь 1997 год). По состоянию на 2018 год в районе остановочного пункта сохранились несколько фундаментов (плюс хозяйственный погреб), оставшиеся от располагавшейся здесь до Великой Отечественной войны финской станции Vaaherjoki.

История 
Первоначально, с открытием временного движения на участке Маткаселькя — Лоймола 15 декабря 1920 года, Vaaherjoki возник в качестве пункта примыкания лесопогрузочного тупика под управлением со станции Лоймола. А спустя два года, с возникновением регулярного движения 1 марта 1922 года,  Vaaherjoki получил статус разъезда.

Станция Vaaherjoki 

Основное назначение станции — вывоз леса, привозимого по  УЖД. Передача леса в вагоны широкой колеи осуществлялась следующим образом: от станции Vaaherjoki в северо-западном направлении ответвлялся подъездной путь длиной 0,5 км. Узкоколейка и основная линия Маткаселькя — Лоймола имели пересечение в разных уровнях, после чего уже обе железных дороги шли параллельно и в одном уровне для возможности перегрузки леса (см. фото ).

Путевой пост Ваахерйоки 

В 2800 метрах северо-восточнее станции Vaaherjoki располагался так называемый путевой пост Ваахерйоки () , административно относившийся к станции Vaaherjoki. В южном направлении шёл подъездной путь длиной 2500 метров на гравийный карьер.

Происхождение названия 
В переводе с финского языка Vaaherjoki означает Кленовая река (vaaher/vaahder — диалектные варианты слова vaahtera). Наименование станции произошло от названия речки, протекавшей рядом со станцией.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 346 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 346 км на railwayz.info
 Паспорт путевого поста Ваахерйоки на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 346 км на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта 346 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Янисъярви-Суоярви I.
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Фотографии остановочного пункта 346 км

Фотографии путевого поста Ваахерйоки 

Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные станции, открытые в 1920 году
Суоярвский район
Бывшие железнодорожные станции
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту
Закрытые и разобранные станции